Se også 971 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
71
Artikler om enkelte år